Kpantianao peut désigner :
 Kpantianao, la localité située dans le département de Kampti au Burkina Faso
 Kpantianao, la localité située dans le département de Midebdo au Burkina Faso